Il singolare  del Maserati Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Jan Hájek ha battuto in finale Jesse Huta Galung 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Jesse Huta Galung (finale)
  Jan Hájek (Campione)
  Simon Greul (quarti di finale)
  Pere Riba (semifinali)

  Dustin Brown (quarti di finale)
  Jan Mertl (ritiro)
  Ivan Serheev (primo turno)
  Bastian Knittel (Quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Maserati Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013